Jethro Tull (1674–1741), angol mezőgazdász, a vetőgép feltalálója
Jethro Tull, brit rockegyüttes